Rigoberto Osses Ponce (Traiguén, 1951 - Concepción, 8 de noviembre de 2012) fue un político chileno. Hasta el 8 de noviembre de 2012 desempeñó el cargo de alcalde de Traiguén, falleció ejerciendo el cargo en la ciudad de Concepción.

Referencias 

Nacidos en Traiguén
Fallecidos en Concepción (Chile)
Militantes del Partido por la Democracia
Alcaldes de Traiguén
Concejales de Chile